Шпейер, Шпайер (, ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шпейер, Адольф (1812—1892) — немецкий энтомолог.
 Шпейер, Алексей Николаевич (1854—1916) — русский дипломат, Чрезвычайный Посланник в Китае, Бразилии, Персии, сенатор, тайный советник.
 Шпейер, Карл Фридрих (1780—1839) — прусский врач.
 Шпайер, Эрмин (1898—1989) — немецкий археолог.

См. также 
 Шпайер — город в Германии.
 Иоганн и Венделин фон Шпейер — немецкие книгопечатники, которые работали в Венеции с 1468 года по 1477 год.

Примечания